Farsa, podvrsta komedije
Farsa, naselje u grčkoj općini Argostoli